Featherston est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Isaac Featherston, politicien néo-zélandais du milieu du  siècle (secrétaire colonial en 1861) ;
 J.P. Featherston, maire d'Ottawa (1874-1875) ;
 Jake Featherston,  personnage de fiction de la série de romans Southern Victory Series de Harry Turtledove, analogue à Adolf Hitler ;
 Joseph Featherston (1843-1913), député de la Chambre des communes du Canada ;
 Katie Featherston (1982- ), actrice américaine connue pour avoir joué le rôle de Katie dans la série Paranormal Activity ;
 Taylor Featherston (1989- ), est un joueur de champ intérieur de baseball ;
 William Ralph Featherston (1848-1875), créateur d'hymnes chrétiens ;
 Winfield Scott Featherston (1821-1891), représentant américain du Mississippi et brigadier-général dans l'armée des États confédérés pendant la guerre civile américaine.

C'est aussi 
 Une localité  
 Featherston, une ville du district de South Wairarapa, dans la région de Wellington, en Nouvelle-Zélande.

 Un oiseau 
 Cormoran de Featherston (Phalacrocorax featherstoni), une espèce d'oiseau de la famille des phalacrocoracidés endémique des Îles Chatham en Nouvelle-Zélande.